C41H67NO15 – formula molecolare della midecamicina
C41H67NO15 – formula molecolare della troleandomicina

Formule molecolari